St. Cornelius und Cyprian ist der Name verschiedener Kirchen, die den Heiligen Cornelius von Rom und Cyprian von Karthago geweiht sind. Das Patrozinium wird am 14. September gefeiert.

Deutschland 
 St. Cornelius und Cyprianus (Bad Buchau)
 St. Sebastian, Cornelius und Cyprian (Binzwangen)
 St. Cornelius und Cyprian (Probstried) in Dietmannsried, Bayern
 St. Cornelius und Cyprian (Ennetach)
 St. Cyprian und Cornelius (Ganderkesee)
 Evangelische Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprian (Biberach), Heilbronn-Biberach
 St. Cornelius und Cyprian (Biberach), Heilbronn-Biberach
 St. Cornelius und Cyprian (Lippborg), Westfalen
 St. Cornelius und Cyprian (Metelen)
 St. Cornelius und Cyprian (Mittelbiberach)
 St. Cornelius und Cyprianus, Oberdürenbach
 Kirche Ss. Cornelius und Cyprianus, Westbevern

Österreich 
 Alte Pfarrkirche Hll. Cornelius und Cyprian, Feldkirch, Ortsteil Tosters
 Neue Pfarrkirche Feldkirch-Tosters

Spanien 
 San Cornelio und San Cipriano (Revilla de Santullán), Kastilien-León, Spanien
 San Cornelio und San Cipriano (San Cebrián de Mudá), Kastilien-León, Spanien

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)